Igor Lantratov –  conduttore televisivo russo
 Il'ja Lantratov – calciatore russo, portiere
 Valery Lantratov – ballerino russo
 Vladislav Lantratov – ballerino russo